Салазан — реки в России, протекают в Республике Алтай, Алтайском крае: 
 Салазан (приток Лебеди);
 Салазан (приток Сии).